Het WTA-toernooi van Marbella (officieel Andalucia Tennis Experience) van 2010 vond plaats van 5 tot en met 11 april 2010. Het tennistoernooi vond plaats in de Spaanse plaats Marbella en was aan haar tweede editie toe. Er werd gespeeld op gravelbanen.

In het enkelspel wist de Italiaanse Flavia Pennetta de titel binnen te halen. Pennetta was geplaatst als tweede reekshoofd en ze versloeg in de finale de als achtste geplaatste thuisspeelster Carla Suárez Navarro in drie sets. Het was de negende WTA-toernooizege in de carrière van Pennetta.

In het dubbelspel won het als derde geplaatste Italiaanse duo Sara Errani en Roberta Vinci het toernooi nadat ze in de finale het ongeplaatste koppel Maria Kondratjeva en Jaroslava Sjvedova wisten te verslaan.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe link 
 Toernooischema WTA

Marbella 2010
Marbella